Liste Swadesh de 207 mots en français et en féroïen.

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Articles connexes 
 féroïen
 Îles Féroé

Feroien
Langue féroïenne